

Sigle 
 Default Gateway
 Deutsche Grammophon – casa discografica tedesca
 Direttore generale
 Direzione generale della Commissione europea

Codici 
 DG – codice vettore IATA di South East Asian Airlines

Mineralogia 
 Dg – abbreviazione di digenite

Religione 
 DG – abbreviazione di Dei Gratia, "per grazia di Dio", utilizzata nelle monete
 DG – abbreviazione di Dio Guardi, che nei documenti seguiva il nome del Re del Regno delle Due Sicilie

Unità di misura 
 dg – simbolo SI del decigrammo

Altro 
 DG – targa automobilistica di Maluku settentrionale (Indonesia)
 DG – sigla di alcuni modelli di Harley-Davidson, acronimo di Disk Glide
 D&G – marchio di Dolce & Gabbana

Note